Bluestone Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bluestone Creek (Alaska), im Fairbanks North Star County
 Bluestone Creek (Georgia), im Madison County
 Bluestone Creek (Virginia), im Mecklenburg County
 Bluestone Creek (West Virginia), im Doddridge County